Farsi bezeichnet:

 etwas, das sich auf die iranische Provinz Fars oder ihre Bewohner bezieht
 davon abgeleitet:
 Farsi (Insel), eine Insel im Persischen Golf
 Salmān al-Fārisī, ein Prophetengefährte Mohammeds, siehe Salman der Perser
 die persische Sprache (arabische und neupersische Bezeichnung)
 einen Distrikt in Afghanistan, siehe Farsi (Distrikt)

Farsi ist der Familienname folgender Personen:

 Sepideh Farsi (* 1965),  iranische Regisseurin

Siehe auch:

 Farce
 Fase
 Fasi